Boursault steht für:
 die  französische Gemeinde Boursault

Boursault ist der Familienname folgender Personen:
 Edmé Boursault (1638–1701), französischer Dramatiker
 Léonie Kastner-Boursault (1820–1888), Ehefrau des französischen Komponisten Jean-Georges Kastner